Karl Nowak ist der Name folgender Personen:

* Karl Nowak (Politiker) (1876–1943), österreichischer Politiker, Gemeinderat in Siebenhirten
 Karl Friedrich Nowak (1882–1932), österreichischer Journalist und Verleger
 Karl Walter Nowak (* 1943), österreichischer Autor

Siehe auch:
 Carl Noack (Maler) (sorbisch Karlo Nowak; 1873–1959), deutsch-sorbischer Maler